Светско првенство у фудбалу за жене (FIFA Women's World Cup) је такмичење које се одржава сваке четврте године. Организатор је светска фудбалска организација ФИФА. Од 1970. до 1988. у неправилним годишњим размацима одржано је 8 незваничних првенстава. На Светском првенству у фудбалу 1986. у Мексику је договорено да се 1991. одржи Прво светско првенство у фудбалу за жене. За земљу домаћина је одређена Кина. У Кини је требало да се 2003. одржи четврто првенство али је због епидемије SARS-а пребачено у САД, а Кина је домаћин 2007.

На свим досадашњим првенствима само осам репрезентација је освајало медаље, а највише успеха је имала репрезентација САД-а, са три титуле.

Победници Светских првенстава за жене

Биланс медаља

Преглед успеха досадашњих учесница првенства 
стање после СП 2011.

Спољашње везе 
 FIFA World Cup 

Женска фудбалска такмичења
Светско првенство у фудбалу за жене